Институт биологических проблем Севера ДВО РАН — институт Дальневосточного Отделения Академии Наук, организованный в 1972 году. Расположен в Магадане.

Общие сведения 
Основными направлениями научной деятельности Института является выполнение фундаментальных научных исследований в направлении изучения биологического разнообразия на территории Северо-Востока Азии,
изучения функционирования, принципов организации и адаптивных стратегий северных популяций, сообществ и экосистем, разработка научных основ охраны, воспроизводства и рационального использования биологических ресурсов Севера.

История 
Основы института были заложены в 1968 году, когда в составе Северо-Восточного комплексного НИИ (СВКНИИ) СО АН СССР создан Отдел биологических проблем Севера, состоящий из лаборатории зоологии и паразитологии и лаборатории физиологии. В 1972 Отдел преобразовали в самостоятельный Институт (в тот момент в нём было уже 9 лабораторий)

Директорами в разные годы были:
 Витаутас Леонович Контримавичус — директор-организатор, член-корреспондент АН СССР, д.б.н. — с 1968 по 1982 г.
 Георгий Петрович Краснощеков, д.б.н. — с 1982 по 1986 г.
 Анатолий Георгиевич Назаров, д.б.н. — с 1986 по 1987 г.
 Асылбек Акматбекович Айдаралиев, д.м.н. — с 1988 по 1992 г.
 Феликс Борисович Чернявский, д.б.н. — с 1993 по 2005 г.
 Игорь Александрович Черешнев, член-корреспондент, д.б.н. — с 2005 по 2013 г.

С 1970 по настоящее время на острове Айопэчан (Чаунская губа, ЧАО) действовует биологическая станция Института биологических проблем Севера ДВО РАН.

Научные подразделения 
В институте работают лаборатории:

 Генетики (образована в 1976 году; зав.лаб. Малярчук Борис Аркадьевич, д.б.н.)
 Экологии млекопитающих (образована в 1971 году; зав.лаб. Докучаев Николай Евгеньевич, д.б.н.)
 Орнитологии (образована в 1976 году; зав.лаб. Андреев Александр Владимирович, д.б.н.)
 Экологии гельминтов (образована в 1968 году; зав.лаб. Атрашкевич Геннадий Иванович, к.б.н.)
 Биоценологии (образована в 1974 году; зав.лаб. Булахова Нина Антоновна, к.б.н.)
 Ихтиологии (образована в 1970 году; зав.лаб. Шестаков Александр Викторович, к.б.н.)
 Ботаники (образована в 1998 году; зав.лаб. Полежаев Алексей Николаевич, д.б.н.)

Сотрудники института

Дирекция 
 С 2013 и. о. директора: д.б.н. Радченко Ольга Аркадьевна
 Заместитель директора по научной работе: к.б.н. Кондратьев Александр Владимирович
 Учёный секретарь: к.б.н. Хаменкова Елена Владимировна

См. также 
 Биолого-почвенный институт ДВО РАН
 Институт систематики и экологии животных СО РАН

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института 

Институты РАН
Биологические организации
Биологические институты
Институты АН СССР
Наука в Магадане
Дальневосточное отделение РАН